Лачиновский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Лачиновский сельсовет — в Касторенском районе Курской области.
 Лачиновский сельсовет — в Колышлейском районе Пензенской области.